Potoki so lahko:
 Potoki, Jesenice, naselje v Občini Jesenice, Slovenija
 Potoki, Kobarid, naselje v Občini Kobarid, Slovenija
 Potoki, Semič, naselje v Občini Semič, Slovenija
 Potoki, Lublinsko vojvodstvo, Poljska
 Potoki, Pomorjansko vojvodstvo, Poljska
 Potoki (pesniška zbirka), pesniška zbirka Ilijje Abu Madija

Glej tudi 
 Potok (razločitev)